Opisso puede referirse a:
Josep Opisso y Roig (1820 -1886), periodista y director del Diari de Tarragona.
Alfredo Opisso y Viñas (1847-1924), médico, botánico, periodista, escritor, crítico de arte, historiador y traductor español.
Antonia Opisso y Viñas (1855-1925), escritora española y religiosa ursulina.
Regina Opisso y Sala (1879-1965), escritora española.
Ricardo Opisso y Sala (1880-1966), pintor, dibujante e historietista español.
Alfredo Opisso Cardona (1907-1980), pintor español.